Darżkowo (kaszb. Dôrżkòwò, niem. Darschkow) – przysiółek wsi Garczegorze w Polsce, położony w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska, w pobliżu linii kolejowej Lębork-Łeba i przy drodze wojewódzkiej nr . Wchodzi w skład sołectwa Garczegorze.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa słupskiego.

Przypisy 

Garczegorze